

Geografia

Austria 
 Ollersdorf – gmina katastralna Angern an der March w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf
 Ollersdorf im Burgenland – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing